Toco – centro abitato del Texas
Toco – villaggio sull'isola di Trinidad
Toko o Toco – centro abitato nel Dipartimento di Cochabamba in Bolivia centrale
Tucano toco –  uccello della famiglia dei Ramphastidae